Âme sœur est un concept désignant la compatibilité de deux individus ou leur union/unité prédestinée.

cinéma
 L'Âme-sœur (Höhenfeuer), un film de Fredi M. Murer, sorti en 1985 ;
 L'Âme-sœur, un film de Jean-Marie Bigard, sorti en 1999 ;
 L'Âme-sœur, un court-métrage d'Olivier Chrétien, sorti en 1999 ;

télévision
 L'Âme-sœur, une série télévisée québécoise.